

Patronymie
 Ernst-Anton von Krosigk (1898–1945) est un General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Klaus von Krosigk (1945-) est un historien allemand.
 Lutz Schwerin von Krosigk (1887-1977) est un homme homme politique allemand.